Di seguito è riportato l'elenco di tutte le residenze veneziane della famiglia Falier:

 Palazzo Falier, sito nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Falier, sito nel sestiere di Cannaregio e residenza di Marin Falier.